Aurora kan syfta på:

 Aurora – ett kvinnonamn av latinskt/grekiskt ursprung som betyder morgonrodnad samt personer med namnet
 AURORA - artistnamn för en norsk sångare, se Aurora Aksnes
 Aurora (Blåeld-album) – musikalbum
 Aurora (dagstidning) – socialdemokratisk dagstidning i Ystad 1899-1967
 Aurora (film, 2006) – en ukrainsk film från 2006
 Aurora (film, 2010) – en rumänsk film från 2010
 Aurora (film, 2019) – en finsk film från 2019
 Aurora (kalender) – kalender utgiven i Göteborg 1855-1861
 Aurora (kryssare) – rysk pansarkryssare, inledde oktoberrevolutionen 1917
 Aurora (militärövning) – militärövning i Sverige 2017
 Aurora (musikalbum) – musikalbum av det svenska dansbandet Thorleifs 1982
 Aurora (musikgrupp) – albansk musikgrupp 
 Aurora (mytologi) - morgonrodnadens gudinna
 Aurora (spelmotor) – en spelmotor som utvecklades av BioWare 2002
 Aurora (vin) – finländskt fruktvin av svarta vinbär
 Aurora 20 – en militärövning i Sverige 2020
 Aurora – ett ljusfenomen, se polarsken
 Aurora australis - sydsken, se polarsken
 Aurora borealis – norrsken, se polarsken
 Aurorafjäril – fjärilsart, finns i hela Sverige utom i fjällen
 Auroraförbundet – litterär förening i Uppsala, stiftad 1807
 Auroraorden – ordenssällskap i Stockholm 1815-1835, nybildat 1920
 Aurorasällskapet – hemligt sällskap i Åbo 1770-1779
 94 Aurora –  asteroid upptäckt 1867
 HMS Aurora (12) – en lätt kryssare i Royal Navy
 Aurore (film) – kanadensisk film från 2005
 L’Aurore – dagstidning utgiven i Paris 1897-1914
 Aurora (underetikett) – en underetikett till skivbolaget Silence Records

Geografi

Brasilien 

 Aurora (kommun i Brasilien, Ceará, lat -7,00, long -38,97), 
 Aurora (ort i Brasilien, Ceará, Aurora), 
 Aurora (kommun i Brasilien, Santa Catarina),

Filippinerna 

 Aurora (provins), provins i Filippinerna
 Aurora (Isabela), kommun i Filippinerna
 Aurora (Zamboanga del Sur), kommun i Filippinerna

Kanada 

 Aurora, Ontario, ort,

Mexiko 

 La Aurora (ort i Mexiko, Sonora, Baviácora),

USA 

 Aurora, Illinois, ort, Kane County, 
 Aurora, Kansas, ort, Cloud County, 
 Aurora, Nebraska, countyhuvudort, Hamilton County, 
 Aurora, Colorado, ort, Adams County, 
 Aurora, Wisconsin, ort i Florence County 
 Aurora, Ohio, ort i Portage County

Se även 
 Auroville – Indien
Mount Aurora

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Filippinernaförgreningar